King Arthur bezeichnet:

 den englischen Namen des kelto-britischen König Artus
 King Arthur (Film), US-amerikanischer Film von Antoine Fuqua
 King Arthur (Computerspiel), Lizenzprodukt zum Film von Antoine Fuqua
 King Arthur (Oper), Semi-Oper von Henry Purcell, Uraufführung 1691
 Kind Arthur (Schauspiel), Theaterstück
 King Arthur (Spiel), Brettspiel
 King Arthur: The Role-Playing Wargame, Computerspiel (2009)
 King Arthur 2, Nachfolger zu King Arthur: The Role-Playing Wargame
 King Arthur, Oper von Isaac Albéniz, Uraufführung 1905
 King Arthur: Legend of the Sword, US-amerikanischer Film von Guy Ritchie (2017)